Ostrovizza (in sloveno Ostrovica, in tedesco Ostroviza ) è un paese della Slovenia, frazione del comune di Erpelle-Cosina.
L'insediamento (naselje) , nel marzo 2006, in seguito a referendum, è passato dal comune di Divaccia a quello di Erpelle-Cosina.

La località è situata sui colli Birchini a 705.9 s.l.m., a 12.2 kilometri dal capoluogo comunale e a 16.3 kilometri dall'Italia.

Durante il dominio asburgico Ostrovizza fu frazione del comune di Artuise.

Alture principali
Kal, mt 788; Žernjavce, mt 713; Polež, mt 646

Corsi d'acqua
Zleb; Ruščič;

Note

Altri progetti 

Insediamenti di Erpelle-Cosina